Thomas Ince kan syfta på:

Thomas Harper Ince (1882-1924), en amerikansk skådespelare, regissör och producent
Tom Ince (född 1992), en engelsk fotbollsspelare